Poil de Carotte est une longue nouvelle ou un roman autobiographique de Jules Renard publiée en 1894.

Théâtre 
 Poil de Carotte est une comédie en un acte de Jules Renard, adaptée de son roman Poil de Carotte, et représentée pour la première fois à Paris au Théâtre Antoine le .

Adaptations cinématographiques 

 Poil de Carotte est un film français réalisé en 1925 par Julien Duvivier et sorti en 1926 ; 
 Poil de Carotte est un film français réalisé en 1932 par Julien Duvivier et sorti en 1932 ; 
 Poil de Carotte est un film français de Paul Mesnier, sorti en 1952 ; 
 Poil de Carotte est un film français réalisé par Henri Graziani, sorti en 1973.

Télévision 
 Poil de Carotte est un téléfilm français réalisé par Richard Bohringer, sorti en 2003.
 Poil de Carotte, série télévisée d'animation française en 26 épisodes diffusée de  à .